Valencianismo, en España, puede referirse a:

 El nacionalismo valenciano, corriente de pensamiento político que aspira al autogobierno de la actual Comunidad Valenciana.
 El regionalismo valenciano, movimiento cultural que propugna la recuperación de la identidad propia (idioma, historia, tradiciones y otras peculiaridades) de la Comunidad Valenciana.
 La inclinación al Valencia Club de Fútbol.

Enlaces externos